Gostivar (; ; ) és una ciutat de Macedònia del Nord, situada a la regió de la vall superior del Polog.

És un dels municipis més grans del país amb una població de 81.042 hab. i la ciutat té una extensió d'1.341 km².

Gostivar té bones connexions per carretera i ferrocarril amb les altres ciutats a la regió, com Tetovo, Skopje, Kičevo, Ohrid i Debar. L'any 1995 es va construir una moderna autovia des de Gostivar fins a Tetovo, de 24 km de longitud.

Demografia 
Segons el cens de l'any 2002, Gostivar estava formada per diferents grups de població:
 Albanesos:  (66,6%)
 Macedonis:  (19,5%)
 Turcs:  (9,8%)
 Gitanos:  (3,8%)
 Serbis: 160 (0,19%)
 Bosnians: 39 (0,04%)
 Valacs: 15 (0,01%)
 Altres: 685 (0,84%)

Enllaços externs 

 Pàgina web oficial del municipi de Gostivar
 Gostivar FAQ 
 Gostivar en línia

Referències 

Municipis de Macedònia del Nord